Museu Nacional de Belas Artes (Argentina)
 Museu Nacional de Belas Artes (Brasil)
 Museu Nacional de Belas Artes (Chile)
 Museu Nacional de Belas Artes (Cuba)
 Museu Nacional de Belas Artes (Paraguai)
 Museu Nacional de Belas-Artes da Suécia

Desambiguações de museus